Il doppio del torneo di tennis BCR Open Romania 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Lucas Arnold Ker e Mariano Hood che hanno battuto in finale José Acasuso e Óscar Hernández 7-6(5), 6-1.

Teste di serie 

 Julian Knowle /  Nenad Zimonjić (primo turno)
 Lucas Arnold Ker /  Mariano Hood (campioni)

 Yves Allegro /  Michael Kohlmann (quarti di finale)
 Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

BCR Open Romania 2004